Yusuf Arslan (* 31. Mai 1990 in Erzurum) ist ein türkischer Maler.

Leben und Karriere 
Arslan begann im Alter von zehn Jahren zu malen. Früh wurde er für das Studium an Kunstschulen zugelassen, aber seine Behinderung, die von einer seit der Geburt bestehenden Blutkrankheit herrührt, verhinderte die weitere Ausbildung. Arslans Situation hatte sich insbesondere nach einer notwendig gewordenen Operation am Gehirn verschlechtert. Der Künstler wird bis heute privat in einem Rehabilitationszentrum in Erzurum behandelt. Sein Arzt dort ermutigte ihn zu seiner ersten Ausstellung.

Die renommierte englischsprachige türkische Zeitung Daily News widmete Arslan 2010 zur Eröffnung seiner vierten Ausstellung im Bodrum Municipality Square eine Titelstory.

Ehrungen 
Für Ausstellungen in Erzerum, Istanbul und Bodrum erhielt der körperlich behinderte Künstler, der seine vornehmlich abstrakten Bilder mit dem linken Fuß malt, in jungen Jahren große Aufmerksamkeit von der überregionalen türkischen Presse.

Quellen 
 http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=0803121805453-2010-08-03
 http://www.turkmedya.com/V1/Pg/NewsCityDetail/NewID/75466/CatID/29/CityCode/25/CityName/Erzurum/CountryID/arslan_3._kisisel_sergisini_acti.html

Einzelnachweise 

Maler (Türkei)
Türke
Geboren 1990
Mann